Кубок Австрии по футболу () — ежегодный кубковый турнир, проводящийся среди австрийских футбольных клубов. Проводится с 1919 года. Организатором этого соревнования является Австрийский футбольный союз. Турнир не проводился во времена аншлюса (1939—1945) и в период между 1950 и 1958 годами, когда ассоциация считала этот турнир неинтересным. В 2008 году из-за чемпионата Европы, который прошёл на полях Австрии, в кубке смогли принять участие только любительские команды. Чаще всех (27 раз) в этом турнире побеждала венская «Аустрия». C сезона 2010/11 по имени главного спонсора, южнокорейского промышленного концерна Samsung, турнир получил официальное наименование ÖFB-Samsung-Cup.

Финалы 

1939—1945 Во времена аншлюса и второй мировой войны австрийские клубы участвовали в германских соревнованиях

1950—1958 турнир не проводился

 В 2008 году, в кубке участвовали только любительские команды из-за проведения в Австрии и Швейцарии Евро-2008''

Достижения клубов

Примечания

Ссылки 
 Кубок Австрии на сайте Футбольной ассоциации Австрии
 Статистика Кубка Австрии с первого сезона до 99-года на RSSSF

Австрия
Футбольные соревнования в Австрии
 
Появились в 1910-е годы в Австралии